Helikopter w ogniu – oparta na faktach książka Marka Bowdena z 1999 roku
 Helikopter w ogniu – film z 2001 roku
 Delta Force: Helikopter w ogniu – gra komputerowa